Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 1980 des Internationaux de France de tennis.

Faits marquants 
Le suédois Björn Borg devient le premier joueur à remporter Roland Garros à cinq reprises. Il devient également le premier joueur à s'imposer trois fois consécutives. Il ne concède aucun set durant la quinzaine.

Parcours

Têtes de série

Résultats

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Tennis masculin en 1980
Simple messieurs des Internationaux de France
Sport en France en 1980
Tennis en mai 1980
Tennis en juin 1980